Covenant může znamenat:

 anglicky smlouva, úmluva
 Covenant (album, Morbid Angel) – studiové album americké death metalové kapely Morbid Angel
 Covenant (album, UFO) – studiové album britské hardrockové kapely UFO
 Covenant (hudební skupina) – švédská EBM/synthpopová kapela
 The Covenant (Síly temna) – fantasy film z roku 2006
 Vetřelec: Covenant – film z roku 2017